El término …And Justice for All (literalmente, en inglés, '…Y justicia para todos') puede referirse a:

 Justicia para todos, una película de 1979 dirigida por Norman Jewison y protagonizada por Al Pacino;
 …And Justice for All (álbum), de Metallica (1988);
 …And Justice for All (canción), del álbum …And Justice for All.